Vercruysse ist der Familienname folgender Personen:

 André Vercruysse, belgischer Radsportler
 Astère Vercruysse de Solart (1834–1921), belgischer Politiker, Senator und Mitglied der Abgeordnetenkammer
 Émile Vercruysse (1887–1922), französischer Turner
 Jan Vercruysse (1948–2018), belgischer Bildhauer
 Philippe Vercruysse (* 1962), französischer Fußballspieler